Шенгела́я () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Шенгелая, Ариадна Всеволодовна (урождённая Шпринк; род. 1937) — советская и российская киноактриса.
 Шенгелая, Георгий Николаевич (1937—2020) — советский и грузинский кинорежиссёр.
 Шенгелая, Демна Константинович (1896—1980) — грузинский советский писатель.
 Шенгелая, Леон Андреевич (1887—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии. 
 Шенгелая, Николай Михайлович (1903—1943) — советский кинорежиссёр и кинодраматург.
 Шенгелая, Эльдар Николаевич (род. 1933) — советский и грузинский кинорежиссёр.

См. также